Age of Empires: The Age of Kings — видеоигра для Nintendo DS в жанре пошаговой стратегии, разработанная Backbone Entertainment и опубликованная Majesco. Игра была выпущена только на американском рынке. Это ремейк компьютерной игры для персонального компьютера Age of Empires II: The Age of Kings.

В игре представлены пять исторических цивилизаций: британцы, франки, монголы, сарацины и японцы. Игра включает однопользовательскую кампанию и режим игры по сценариям, а также многопользовательский режим с несколькими приставками и режим поочерёдной игры.

 Кампания The Age of Kings включает кампанию, разделённую на пять подкампаний, каждая для отдельной нации. В первой из них игрок играет на стороне Жанны д’Арк и одновременно обучается основам игры. Героями четырех других наций являются Ричард Львиное Сердце, Саладин, Чингисхан и Минамото-но Ёсицунэ. Игровые кампании сильно отличаются друг от друга; в одних присутствует туман войны, в других игрок начинает игру со зданиями, в то время как остальные участники не имеют никаких. В игре имеется возможность зарабатывать очки, чтобы затем покупать мощные юниты в специальном магазине.

 Многопользовательский режим 
В The Age of Kings'' имеется возможность играть в многопользовательском режиме, который поддерживает игру через беспроводное соединение приставок до четырёх игроков одновременно. Также поддерживается режим игры «горячий стул», когда игроки по очереди играют на одной приставке, каждый свой ход.

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы критиков.

Примечания 

Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Компьютерные игры, разработанные в Канаде